

Anno 
 574 o 574 a.C.

Codici 
 574 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Gottolengo, in provincia di Brescia

Matematica 
 574 – numero